Иванов, Владимир Владимирович:
 Иванов, Владимир Владимирович (1873—1931) — российский и советский сифилидолог и дерматолог, доктор медицины, профессор.  
 Иванов, Владимир Владимирович (род. 1947) — актёр и режиссёр, театральный педагог.